Il doppio del Cincinnati Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Bhupathi con Maks Mirny e Paes con Michael Hill.

Hill e Paes hanno perso nel 1º turno contro Ivan Ljubičić e Andrei Pavel.

Bhupathi e Mirnyi hanno perso in finale 7–5, 6–3 contro James Blake e Todd Martin.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali) 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale) 
 David Prinosil /  David Rikl (secondo turno) 
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cincinnati Masters 2002
ATP Tour 2002